Peschel:
 Pieszko (Pesco, Peschel) (1330–1371), średniowieczny budowniczy epoki gotyku działający na Śląsku
 Johann Peschel
 Peter Peschel (* 1972 w Prudnik), niemiecki piłkarz pochodzenia polskiego